Das Abierto Tampico 2017 war ein Tennisturnier für Damen in Tampico. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 18. bis 24. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Tampico